Подача — удар в некоторых играх с мячом (теннис, настольный теннис, волейбол), начинающий розыгрыш очка. Подача проводится по специальным правилам, часто заметно отличающимся от требований к последующим ударам. В теннисе, особенно мужском, игроки имеют заметное преимущество в розыгрышах на своей подаче. Как правило право первой подачи определяется жребием, например бросанием монеты.
 Подача — механический процесс введения обрабатываемого (используемого) объекта в механизм (например, патрона — в пистолет, заготовки в станок, жидкости — в гидравлическую систему, газа — в пневматическую)
 Подача объёмного насоса — объём жидкости, нагнетаемой объёмным насосом за единицу времени. Подача насоса связана с его рабочим объёмом.
 Подача — в жанре хип-хоп, а именно в рэпе — эмоции в каком либо виде при рифмовке: злость, обида, ненависть, доброта и т. д.
 Подача в разговорном жанре (например, в комедии) — способ представления материала артистом на сцене. Манерность, напористость, монотонность - то, что должно удивить, зацепить и увлечь зрителя.
 «Подача» — телесериал.